Макс Хю́бнер (Max Hübner):
 Хюбнер, Макс (1891 — ?) — немецкий антифашист, связанный с «Красной капеллой».
 Хюбнер, Макс (1866—1946) — немецкий флорист.